L'hydratation désigne plusieurs phénomènes liés à l'eau.

Chimie 
En chimie, l'hydratation désigne plusieurs phénomènes :
 lorsqu'un produit est soluble dans l'eau, les molécules d'eau se lient à l'ion ou à la molécule pour former une sorte de couche ; c'est l'hydratation, forme aqueuse de la solvatation ;
 l'hydratation peut aussi désigner une réaction d'addition d'une molécule d'eau sur un composé organique.

Physiologie 
 L’hydratation est l'absorption d'eau par un être, qui se fait en buvant et en mangeant, ou la réduction de la perte d'eau ().

Voir aussi